FAM208A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 670 амінокислот, а молекулярна маса — 189 032.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки